Signifiant le bien-aimé en sanskrit, Ishta est un personnage de la série de télévision Stargate SG-1, joué par l'actrice Jolene Blalock. Elle est le leader de l'Hak Ityl Jaffa.

L'expression ishta-devata désigne une divinité d'élection dans l'hindouisme, entre autres dans le bhakti yoga. C'est l'équivalent du yidam tibétain.

Références 

Jaffa (Stargate)

en:List of recurring alien characters in Stargate SG-1#Jaffa